670 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 670 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Чувашской Республике, город Канаш.
 670 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Саратовской области. Код 607715.